807 км, 807-й киломе́тр — топоним в России.

 807 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Республике Татарстан. Код 251023.
 807 км — недействующий остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области, Вельский район.